Бутурлин, Андрей: 
 Бутурлин, Андрей Васильевич (? — после 1672) — русский окольничий и воевода.
 Бутурлин, Андрей Никитич (?—1536) — окольничий и воевода на службе у Василия III и Ивана IV.